Mañana campestre puede corresponder a:

Mañana campestre, canción del grupo de rock argentino Arco Iris.
Mañana campestre, álbum del grupo de rock argentino Arco Iris.